Vismara ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Vismara (1839–1903), italienischer Buchhändler und Bibliograph
 Federico Vismara (* 1983), argentinischer Fußballprofi 
 Giacomo Vismara (* 1951), italienischer Rallye-Raid-Fahrer
 Giorgio Vismara (* 1965), italienischer Judoka
 Giulio Vismara (1913–2005), italienischer Rechtshistoriker
 Lorenzo Vismara (* 1975), italienischer Schwimmer
 Rudolf Vismara (* 1938), Schweizer Künstler und Schriftsteller
 Wanda Vismara, Filmschauspielerin

Vismara ist ein Namensbestandteil folgender Unternehmen

 Vismara Arte, Mailänder Galerie für zeitgenössische Kunst
 Vismara (Unternehmen), italienischer Salamihersteller in Casatenovo